Lorenzen kan som auktorsförkortning betyda:

 Sievert Lorenzen
 Marcus Lorenzen

Robotskapade auktorsförkortningar